

Astronomia 
 Bernadette – cratere sulla superficie di Venere

Cinema 
 Bernadette – film del 1943 diretto da Henry King
 Bernadette – film del 1988 diretto da Jean Delannoy
 Bernadette - Miracolo a Lourdes – film del 2011 diretto da Jean Sagols

Editoria 
 Bernadette – romanzo biografico del 1941 di Franz Werfel

Musica 
 Ô Bernadette – canzone del 1958 di Tino Rossi
 Bernadette – canzone del 1998 di Claude François
 Bernadette – album, contenente un omonimo brano, del 2004 di Philippe Val
 Bernadette – brano dall'album Volatile Times del 2011 di IAMX

Onomastica 
 Bernadette – variante femminile francese del nome proprio di persona Bernardo

Persone 
 Bernadette, all'anagrafe Marie-Bernarde Soubirous – religiosa e mistica francese